Csalánfélék
Árvacsalán
Az Urtica (csalán) nemzetség tagjai, különösen:
Nagy csalán
Apró csalán
Lápi csalán